Ураза́ево () — деревня Агрызского района Республики Татарстан. Входит в состав Салаушского сельского поселения.

Этимология 
Название произошло от антропонима «Уразай».

Географическое положение 
Деревня расположена в Восточном Предкамье, на речке Азевка в 5 км по автодорогам к северо-востоку от центра поселения, села Салауши. Расстояние до города Агрыз составляет по автодорогам 78 км на север.

История 
Деревня основана в XVII веке. В исторических документах упоминается также под названием Малые Салауши.

В сословном плане, в XVIII веке и вплоть до 1861 года жители числились государственными крестьянами. Их основными занятиями в то время были земледелие и скотоводство, смолокурение, торговля.

В «Списке населённых мест Российской империи», изданном в 1876 году, населённый пункт упомянут как казённая деревня Салауши малая (Уразаево) 2-го стана Елабужского уезда Вятской губернии, при речке Салаушке, расположенная в 63 верстах от уездного города Елабуга. В деревне насчитывался 31 двор и проживало 218 человек (112 мужчин и 106 женщин).

В 1887 году в деревне Малый Салауш Салаушского сельского общества Салаушской волости проживало 337 тептярей в 60 дворах и 33 башкира в 6 дворах, всего 370 жителей (201 мужчина и 169 женщин). Земельный надел деревни составлял 1561,28 десятин земли. У жителей имелось 104 лошади, 86 коров и 188 единиц мелкого скота (овец, свиней и коз); 82 человека занимались местными промыслами (в том числе 51 торговец), 4 — отхожими промыслами (торговцы в Мензелинском уезде). Было 5 грамотных и 1 учащийся. В 1905 году в деревне Уразаево проживало 488 человек (218 мужчин, 270 женщин) в 89 дворах.

В начале XX века здесь действовали мечеть и мектеб.
 
С 1992 года действует начальная школа, с 2006 года — филиал Салаушской средней школы.

Перед 1919 годом деревня входила в Салаушскую волость Елабужского уезда Вятской, с 1919 года — Казанской губерний. С 1920 года деревня — в составе Мензелинского, с 1921 года — Елабужского кантона ТАССР, с 1928 года — в составе Челнинского кантона, с 10 августа 1930 года — в Красноборском районе, с 28 октября 1960 года — в Бондюжском районе, с 1 февраля 1963 года — в Елабужском сельском районе, с 4 марта 1964 года — в Агрызском районе. В 1948 году деревня входила в состав Салаушского сельсовета.

Население 
По переписи 2010 года в деревне проживал 201 человек (94 мужчины, 107 женщин).

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составили 98 %.

Экономика 
Жители работают преимущественно в филиале агрофирмы «Ак Барс – Агрыз», занимаются полеводством, животноводством.

Инфраструктура 
Имеются начальная школа, сельский клуб, фельдшерский пункт, 2 магазина, 2 кладбища.

В деревне две улицы — Ленина и Советская.

Религиозные объекты 
В деревне действует мечеть.

Литература 

Уразаево // 
 Уразаево//

Ссылки

Примечания

Комментарии

Источники 

Населённые пункты Агрызского района